Según el contexto Theia puede significar:

 El hipotético planeta Theia; o
 La diosa griega Theia, más conocida como Tea.